Al'bert Širjaev – matematico russo
 Sergej Širjaev – ex fondista russo
 Stepan Grigor'evič Širjaev – rivoluzionario russo